

Sigle 
 Blowout preventer  – valvola di sicurezza nella perforazione petrolifera
 Basic oxygen process – processo LD
 Balance Of Plant – parti di completamento di un impianto
 Balance of Performance – Parte del regolamento tecnico di una competizione motoristica, tendente ad equiparare le prestazioni di diverse autovetture e/o moto equipaggiate con motori e/o carburanti diversi
 Bleeding on probing - sanguinamento al sondaggio

Codici 
 BOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bouar (Repubblica Centrafricana)
 bop – codice ISO 639-3 della lingua bonkiman
 BOP – codice ISO 3166-2:NZ della regione della Baia dell'Abbondanza (Bay of Plenty, Nuova Zelanda)
 BOP – codice valutario ISO 4217 del Peso boliviano, ex valuta della Bolivia

Musica 
 Bop – abbreviazione di bebop, stile jazz
 Bop – singolo di DaBaby del 2019
 Bop – singolo di Tyga, YG e Blueface del 2019

Giochi 
 BoP – Beats of Prey

Altro 
 Bop  – corpo celeste immaginario presente nel videogioco Kerbal Space Program